Eine Abu-Bakr-Moschee ist nach Abu Bakr, dem Gefährten Mohammeds und ersten Kalifen des Islam, benannt.

Bekannte Abu-Bakr-Moscheen in Deutschland 
 Abu-Bakr-Moschee Bremen, Duckwitzstraße
 Abu-Bakr-Moschee Dortmund, Carl-Holtschneider-Straße 8a 
 Abu-Bakr-Moschee Essen, Altenessenerstraße
 Abu-Bakr-Moschee Frankfurt, Praunheimer Landstraße 
 Abu-Bakr-Moschee Köln, Höninger Weg
 Abu-Bakr-Moschee Wuppertal, Wittensteinstraße

Bekannte Abu-Bakr-Moscheen außerhalb Deutschlands 
Albanien
Ebu-Bekër-Moschee Shkodra 
Aserbaidschan
Əbu-Bəkr-Moschee Baku
Spanien
Abu-Bakr-Moschee Madrid
Vereinigtes Königreich
Abu-Bakr-Moschee Cambridge
Abu-Bakr-Moschee Southall

Einzelnachweise 

Liste (Moscheen nach Name)